У́лица Передовико́в — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Передовиков — улица в посёлке Волковка Лазаревского района Сочи.
 Улица Передовиков — улица в посёлке Копейского кирпичного завода Челябинской области.
 Улица Передовиков — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Передовиков — улица в городе Никополе.